Ночь страха (): «Ночь страха» — фильм 1985 года.
 «Ночь страха 2» — сиквел 1988 года.
 «Ночь страха» — ремейк фильма 1985 года, вышедший в 2011 году.
 «Ночь страха 2: Свежая кровь» — фильм 2013 года.

Примечания